Abd ar-Rahmán může být:

 Abd ar-Rahmán I. – arabský emír
 Abd ar-Rahmán II. – čtvrtý umajjovský emír córdobského emirátu
 Abd ar-Rahmán III. – córdobský emír v letech 912 až 929